

Toponyme 
Valparaiso (en espagnol : Valparaíso) est un nom de lieu notamment porté par :

Valparaíso, une municipalité de l'État de São Paulo ;
 Valparaíso de Goiás, une ville de l'État de Goiás ;
 Rio Valparaíso, un cours d'eau de l'État d'Acre, affluent du rio Juruá.

Valparaíso, la deuxième ville du Chili ;
 La Région de Valparaíso, une région du Chili ;
 La Province de Valparaíso, une province de la Région de Valparaíso.

Valparaíso, une ville du département d’Antioquia ;
 Valparaíso, une ville du département de Caquetá.

Valparaiso, une ville de Floride ;
 Valparaiso, une ville de l’Indiana ;
 , une ville du Nebraska.

, une ville de l'état de Zacatecas.

Cinéma - télévision 
 Valparaiso, un téléfilm du réalisateur français Jean-Christophe Delpias.
 À Valparaíso, un film du réalisateur néerlandais Joris Ivens, sorti en 1962.